Jemeljanow () ist der Familienname folgender Personen:

 Danila Swjatoslawowitsch Jemeljanow (* 2000), russischer Fußballspieler
 Iwan Jakowlewitsch Jemeljanow (1913–1991), sowjetischer Kernenergetiker
 Kirill Leonidowitsch Jemeljanow (* 1991), russischer Schauspieler
 Nikolai Alexandrowitsch Jemeljanow (1872–1958), russischer Revolutionär
 Roman Pawlowitsch Jemeljanow (* 1992), russischer Fußballspieler
 Stanislaw Walerjewitsch Jemeljanow (* 1990), russischer Geher
 Stanislaw Wassiljewitsch Jemeljanow (1929–2018), sowjetisch-russischer Mathematiker, Kybernetiker, Informatiker und Hochschullehrer
 Wadim Michailowitsch Jemeljanow (1942–1977), sowjetischer Boxer
 Waleri Jemeljanow, sowjetischer Skispringer
 Wassili Semjonowitsch Jemeljanow (1901–1988) Leiter in der sowjetischen Stahl- und Atomindustrie
 Wladimir Nikolajewitsch Jemeljanow (1911–1975), sowjetischer Schauspieler

Siehe auch:
 Emeljanow
 Jemeljanowo
 Kap Jemeljanow